Selah puede referirse a:
 Selah, término hebreo usado en la Biblia hebrea.
 Selah, una ciudad ubicada en el estado estadounidense de Washington.
 Selah, un libro escrito por Alex Willmott.

Música 
 Selah, grupo de música cristiana originario de Estados Unidos.
 Selah, álbum de Vic Mignogna.
 Selah, álbum de Deb Fung.
 «Selah», canción de P.O.D..